Мамаду Траоре ( или ):
 Траоре, Мамаду (род. 1994) — малийский футболист.
 Траоре, Мамаду (род. 1999) — малийский футболист.
 Траоре, Мамаду (род. 2002) — малийский футболист.